Kusakokształtne – niejednonzaczny termin funkcjonujący w języku polskim, mogący się odnosić do:

 Staphyliniformia – infrarząd lub seria chrząszczy
 Staphylinoidea – nadrodzina chrząszczy z infrarzędy Staphyliniformia